На летних Олимпийских играх 1908 года соревнования по хоккею на траве проводились только среди мужчин. Хоккейный турнир прошёл с 29 по 31 октября на стадионе «Уайт Сити». Это были первые Олимпийские игры, в которых проводились соревнования по этому виду спорта.

Команды 
В состязаниях участвовало шесть команд. Великобритания, будучи страной-хозяйкой, выставила четыре команды — по одной от каждой из составных частей королевства (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Германская империя выставила команду от клуба «Уленхорстер» из Гамбурга, являвшегося национальным чемпионом, в то время как Франция выставила сборную трёх клубов.

Медалисты 
Несмотря на то, что в соревнованиях каждая часть королевства выступала самостоятельно, все завоёванные медали в неофициальном командном зачёте шли в зачёт сборной Великобритании.

Результаты

Первый раунд

Полуфинал

Финал

Дополнительный матч 
30 октября состоялся дополнительный матч за 5-е место между сборными Германии и Франции. Победу одержала сборная Германии со счётом 1:0. И, хотя согласно официальному олимпийскому отчёту матч был дружеским, но Международная федерация хоккея на траве (FIH) признаёт его официальным.

Итоговое положение

Снайперы 
10 мячей

 Реджи Придмор

7 мячей

 Стэнли Шовеллер

5 мячей

 Джеральд Логан

2 мяча

 Фрэнкс Робинсон
 Александр Бёрт
 Хью Уокер

1 мяч

 Эрик Грин
 Перси Рис
 Фриц Мёдинг
 Ричард Грегг
 Чарльз Пауэр
 Джеймс Уильямс
 Луи Пупон
 Айван Леинг

Примечания

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com
 Официальный олимпийский отчёт (стр. 197—204) 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1908
1908 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Великобритании